Elena Lichovceva e Daniel Nestor hanno battuto in finale 6-4, 6-4 Viktoryja Azaranka e Maks Mirny.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Bob Bryan (quarti di finale)
 Rennae Stubbs /  Mark Knowles (secondo turno)
 Samantha Stosur /  Leander Paes (quarti di finale)
 Francesca Schiavone /  Jonas Björkman (semifinalisti)
 
 Yan Zi /  Todd Perry (secondo turno) 
 Cara Black /  Marcin Matkowski (primo turno)  
 Liezel Huber /  Kevin Ullyett (semifinalisti) 
  Meghann Shaughnessy /  Martin Damm (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2007
ATP Tour 2007